Mr. Bean steht für:
 Mr. Bean, Kunstfigur gespielt von Rowan Atkinson
 Mr. Bean (Comedysendung), Fernsehserie mit Rowan Atkinson von 1989 bis 1995
 Mr. Bean (Zeichentrickserie), Zeichentrickfernsehserie von 2002
 Bean – Der ultimative Katastrophenfilm, Kinofilm mit Rowan Atkinson von 1997
 Mr. Bean macht Ferien, Kinofilm mit Rowan Atkinson von 2007